Polski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Polski (1802–1886), polnischer Maler und Künstler
 Daniel Adán Dziewezo Polski (* 1950), argentinischer Diplomat
 Mateusz Polski (* 1993), polnischer Boxer

Polski war der umgangssprachliche Name des Ortes:

 Narmeln in Westpreußen

Siehe auch:
 Polsky
 Polnische Sprache